Mascarenhas Gaivão pode referir-se a:
 Manuel de Sárrea Tavares de Mascarenhas Gaivão, engenheiro civil e governador civil da Horta e de Faro;
 Manuel de Gusmão de Mascarenhas Gaivão, jurista, magistrado e governador-geral de Angola;
 Conde de Alvelos, um dos membros da família dos condes de Alvelos.

Desambiguação